La  peut désigner :
  de chars de combat
  de chasseurs (Révolution française)
  de chasseurs alpins ( de chasseurs à pied)
  de chasseurs des Pyrénées
 7e bataillon colonial de commandos parachutistes ( de parachutistes coloniaux)
  de communication (États-Unis)
  du génie (1914-1920)
  du génie de division alpine
 Bataillon de marche n° 7
  de parachutistes vietnamiens
  de tirailleurs sénégalais